Дже́рри Рика́рдо Бе́нгтсон Бо́дден (; родился 8 апреля 1987 года в Санта Роза де Агуан, Гондурас) — гондурасский футболист, нападающий и капитан «Олимпии» из Тегусигальпы, игрок сборной Гондураса.

Клубная карьера 
Бенгтсон начал свою карьеру в клубе «Вида». 13 августа 2007 года в матче против «Олимпии» он дебютировал в чемпионате Гондураса. 30 сентября в поединке против «Реал Эспанья» Джерри забил свой первый гол за «Виду». За клуб в 81 матче Бенгтсон забил 36 голов, а также в сезоне Клаусуры 2009/2010 стал лучшим бомбардиром первенства.

В 2011 году он подписал контракт на три года с «Мотагуа». 22 августа в матче против «Виктории» Джерии забил свой первый гол за новый клуб. В своём первом сезона Бенгтсон помог команде выиграть чемпионат Гондураса, а сам Джерри стал лучшим бомбардиром.

Летом 2012 года Бенгтсон перешёл в американский «Нью-Ингланд Революшн». 9 июля в матче против «Нью-Йорк Ред Буллс» он дебютировал в MLS. В этой же встрече он забил свой первый гол за новую команду.

Международная карьера 
20 апреля 2010 года в товарищеском матче против сборной Венесуэлы Бенгтсон дебютировал за сборную Гондураса. 09 февраля 2011 года в поединке против сборной Эквадора он забил свой первый гол за национальную команду.

В том же году он был включен в заявку сборной на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики, Коста-Рики, Ямайки, Гренады и Гватемалы. Во встречах против Гренады и Коста-Рики Джерри забил три гола.

Летом 2012 года Бенгтсон был включен в заявку национальной команды на поездку в Лондон на Олимпийские игры. На турнире он принял участие в матчах против команд Испании, Марокко, Японии и Бразилии. Джерри забил победный гол в ворота испанцев и сделал дубль в поединке против Марокко.

Голы за сборную Гондураса

Достижения 
Командные

 «Мотагуа»
  Чемпионат Гондураса по футболу — 2010/2011
«Зоб Ахан»
 Обладатель Суперкубка Ирана: 2016
«Депортиво Саприсса»
 Чемпион Коста-Рики: 2017/18 (Клаусура)
«Олимпия»
 Чемпион Гондураса: 2020/21 (Клаусура)
Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата Гондураса — Клаусура 2009/2010
 Лучший бомбардир чемпионата Гондураса — Апертура 2010/2011
 Лучший бомбардир чемпионата Гондураса — Клаусура 2010/2011

Примечания 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Мотагуа»
Игроки ФК «Вида»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Бельграно»
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки ФК «Зоб Ахан»
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа